Jasper von Oertzen ist der Name folgender Personen:
* Jasper von Oertzen (Hofmarschall) (1616–1657), deutsch-dänischer Hofmarschall und Landdrost (Landrat) der Herrschaft Pinneberg
 Jasper von Oertzen (Staatsminister) (1801–1874), deutscher Verwaltungsjurist und Diplomat
 Jasper von Oertzen (Gemeinschaftsbewegung) (1833–1893), Funktionär der deutschen Gemeinschaftsbewegung
 Jasper Joachim von Oertzen (1801–1874), mecklenburg-schwerinscher Ministerpräsident

Siehe auch:
 Jaspar von Oertzen (1912–2008), deutscher Schauspieler, Filmregisseur, Autor und Politiker